Meijin  steht für:
 Meijin (Roman), Roman von Kawabata Yasunari
 Einen Ehrentitel im Budō
 Einen Titel für Go-Spieler, siehe Go (Spiel)#Professionelles Go
 Einen Titel für Shōgi-Spieler